Roller  může být:

příjmení
 Alfred Roller (1864–1935) – rakouský scénograf, malíř, grafik a pedagog
 Julius Roller (1862–1946) – rakouský a český právník a politik německé národnosti

ostatní
 roller – keramické pero
 Roller derby – kontaktní sport na trekových kolečkových bruslích
 AD Roller Gasteiz – španělský hokejový klub